Ла-Виконте́-сюр-Ранс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плелен-Тригаву. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22385.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к западу от Парижа, в 50 км северо-западнее Ренна, в 60 км к востоку от Сен-Бриё.

По территории коммуны протекает река Ранс.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 052 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 537 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 361 были экономически активными, 176 — неактивными (показатель активности — 67,2 %, в 1999 году было 62,1 %). Из 361 активных работали 329 человек (180 мужчин и 149 женщин), безработных было 32 (9 мужчин и 23 женщины). Среди 176 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бельер (XIV век). Исторический памятник с 1927 года
 Мельница Пра (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор